Теоклимен — персонаж древнегреческой мифологии.
 (65583) Теоклимен — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.